Yayo steht für:
 Kokain, Droge
 Tony Yayo (* 1978), amerikanischer Rapper
 Yayo (Burkina Faso), Ort in Burkina Faso
 Ortschaft im afrikanischen Staat Tschad
 spanisch für Opa